Kanazawa ist der Name folgender Orte:

 Kanazawa, Großstadt, Seehafen und Verwaltungssitz der Präfektur Ishikawa auf Honshū
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Akita: Kanazawa (Akita) (heute: Yokote und Misato (Akita))
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Kanagawa: Kanazawa (Kanagawa)
 heute: Kanazawa-ku (Yokohama)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Aichi im Landkreis Chita: Kanagawa (Chita-gun) (heute: Chita (Aichi))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Aichi im Landkreis Higashikamo: Kanagawa (Higashikamo-gun) (heute: Toyota (Aichi))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Aichi im Landkreis Yana: Kanagawa (Yana-gun) (heute: Toyokawa)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Iwate im Landkreis Kamihei: Kanagawa (Kamihei-gun) (heute: Ōtsuchi (Iwate))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Iwate im Landkreis Nishiiwai: Kanagawa (Nishiiwai-gun) (heute: Ichinoseki)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Nagano: Kanagawa (Nagano) (heute: Chino (Nagano))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Niigata: Kanagawa (Niigata) (heute: Sado (Niigata))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Saitama: Kanagawa (Saitama) (heute: Minano (Saitama))
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Tottori: Kanagawa (Tottori) (heute: Kōfu (Tottori) und Hōki (Tottori))
 ein ehemaliges Lehen in den Provinzen Kaga, Noto und Etchū, vormals Kaga (Han)
 ein ehemaliges Lehen in der Provinz Musashi, später Mutsuura (Han)

Kanazawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hirokazu Kanazawa (1931–2019), japanischer Karate-Meister
 Hiromasa Kanazawa (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Kanazawa, japanischer Fußballspieler
 Jō Kanazawa (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Robert H. Kanazawa (1916–1985), US-amerikanischer Fischkundler
 Ryō Kanazawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Shin Kanazawa (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Takafumi Kanazawa (* 1981), japanischer Fußballspieler